Бра́тство и Ра́венство — хутор без населения в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
Расположен на левом берегу реки Кумы, в 119 км к юго-востоку от краевого центра и в 12 км к северо-западу от районного центра.

Территория населённого пункта вытянута с юго-запада на северо-восток вдоль русла Кумы, на севере и юге граничит с землями сельскохозяйственного назначения. Юго-восточнее хутора, на противоположном берегу реки, расположены садово-дачные участки.

В границах хутора проходит автодорога местного значения «Канглы — Братство и Равенство» (5,9 км).

История 
Основан в 1922 году. С 1924 года в административном отношении входил в состав Прикумского сельсовета Минераловодского района Терского округа Северо-Кавказского края. В 1925 году в хуторе числилось 22 двора, 98 жителей (49 мужчин и 49 женщин), начальная школа и 2 колодца. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, здесь проживало 105 человек (51 мужчина и 54 женщины), подавляющую часть населения составляли малороссы.

В августе 1942 года территория Минераловодского района была оккупирована войсками гитлеровской Германии. 13 января 1943 года Красная армия освободила от противника хутор Братство и Равенство и ещё более пятидесяти других населённых пунктов района.

На 1 марта 1966 года хутор входил в состав Побегайловского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края. С 1998 года — в составе муниципального образования Побегайловский сельсовет.

В результате наводнения в июне 2002 года, вызванного разливом реки Кумы, хутор был полностью затоплен, все жилые постройки уничтожены, а эвакуированные жители расселены в близлежащих районах. В настоящее время здесь никто не проживает.

В 2015 году сельское поселение Побегайловский сельсовет было упразднено в связи с преобразованием Минераловодского муниципального района в городской округ. Законом Ставропольского края от 28 мая 2015 № 51-кз хутор Братство и Равенство включён в состав территории Минераловодского городского округа с сохранением его статуса сельского населённого пункта.

Хутор состоял из одной улицы, носившей название Восточная. В 2002 году на ней насчитывалось более 30 домов. У северной окраины хутора находилось небольшое кладбище.

Население 

 Национальный состав
Согласно итогам переписи 1926 года, в национальной структуре населения украинцы составляли 75 %, белорусы — 25 %.

По данным переписи 2002 года, все жители — русские.

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района
Затопленные населённые пункты